Народная гвардия — как правило, неправительственные военизированные организации, существующие как военное крыло политических партий и движений.

Исторические 
 Народная гвардия (Австрия) () (1918—1920)
 Народная гражданская гвардия (Греция) () (1946—1949)
 Народная гвардия (Грузия) () (1917—1921)
 Народная гвардия (Ливан) () Al-Harass al-Sha’abiy (1924—1990; 2006)
 Народная гвардия (Ливия) () (2011)
 Народная гвардия (Польша) () (1942—1944)
 Народная гвардия (Украина) (1942—1944)
 Рабочая милиция (Венгрия) (венг. Munkásőrség дословно рабочая гвардия) (1957-1989)
 Боевые группы (нем. Kampfgruppen), с 1958 года Боевые группы рабочего класса (нем. Kampfgruppen der Arbeiterklasse), (ГДР) (1953-1990)
 «Народная милиция» (чеш. Lidové milice, LM, словацк. Ľudové milície, ĽM) (Чехословакия) (1948-1984)